Мата Еспино има више значења:

 Мата Еспино (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Еспино (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику